

Astronomia 
Marth – Cratere della superficie della Luna.
Marth – Cratere della superficie di Marte.

Geografia 
Marth (Germania) – Comune della Turingia, in Germania.

Persone 
Albert Marth – Astronomo tedesco (1828-1897).

Videogiochi 
Marth – personaggio della serie Fire Emblem